Становское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в Орловском районе Орловской области Российской Федерации.

Административный центр — деревня Становое.

География 
Расположено на северо-востоке Орловского района в 6 км от границы г. Орла (по трассе M-2 «Крым»).

Граничит:
 на севере и востоке: с Мценским районом
 на юго-востоке: с Троицким сельским поселением
 на юге: с Платоновским сельским поселением
 на западе: с Неполодским и Жиляевским сельскими поселениями

По территории сельского поселения протекает река Ока.

История 
С сентября 1941 по июль 1943 территория нынешнего Становского сельского поселения находилась под оккупацией войск Вермахта.

С июля по начало августа 1943 года здесь проходила фронтовая линия. Велись ожесточенные бои в рамках Орловской наступательной операции.

Изначально населенные пункты, ныне входящие в данное муниципальное образование, входили в состав Володарского района Орловской области. Затем, поскольку Володарский район был упразднён, 9 февраля 1963 года они перешли в состав Орловского района.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Орловского области от 28 декабря 2004 года № 466-ОЗ «О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований на территории Орловского района Орловской области».

Законом Орловской области от 04.05.2021 № 2596-ОЗ к 15 мая 2021 года упразднено в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

Население

Состав сельского поселения

Экономика 
Большая часть трудоспособного населения работает в областном центре.

В д. Становое расположено предприятие, специализирующееся на обслуживании и ремонте сельскохозяйственной техники марки John Deere.

В поселении работают несколько мелких предприятий розничной торговли и общественного питания. В д. Пронино работает одноименная горнолыжная туристическая база.

На территории поселения расположено несколько карьеров, на которых производится добыча песка.

Транспортная инфраструктура 
Автодороги

По территории муниципального образования проходит автодорога федерального значения — трасса М-2.

Также, пролегают автодороги областного и районного значения, качество дорожного покрытия которых оценивается как удовлетворительное.

Автодороги муниципального значения находятся в худшем состоянии, поскольку большинство из них не ремонтировалось со времен их постройки в годы СССР.

Железнодорожный транспорт

Вдоль д. Становое и д. Новая Слободка проходит Московская железная дорога с остановочным пунктом пл. 360 км.

Памятники историко-культурного наследия 
 Родовая усадьба Шеншиных в с. Клейменово, рядом с которой похоронен известный поэт-лирик А. А. Фет.
 Памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, в д. Становое.

Примечания

Ссылки 
 Становское СП — страница на сайте администрации Орловского района

Муниципальные образования Орловского района Орловской области
Упразднённые сельские поселения Орловской области
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году